3 miejscowości w Polsce: 
 Drwały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Drwały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród 
 Drwały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory